Ошмяне́ц (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена у западной границы района на реке Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 25 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Дексна, Дубок, Новосёлки.

Согласно переписи население Ошмянца в 1999 году насчитывало 16 человек.

К востоку от деревни находится памятник природы — Тупольщинский большой камень.

Литература 
 Зайкоўскі Э. М. Даследаванне культавага комплекса Ашмянец // ГАЗ. Мінск, 2002. № 17;
 Плавінскі М., Зайкоўскі Э. Меч з курганнага могільніка Ашмянец у кантэксце сінхронных матэрыялаў // ГАЗ. Мінск, 2006. Вып. 22.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 
 Ашмянец 

Населённые пункты Сморгонского района